Jakir (Bośnia i Hercegowina)
 Jakir (Izrael)